Osoby o tym nazwisku:
 Miłosz Ryczko – polski hokeista
 Wasilij Ryczko – radziecki działacz państwowy i partyjny